Vega Baja puede referirse a:

 Vega Baja, municipio de Puerto Rico; 
 Vega Baja (Vega Baja), barrio del municipio homónimo de Puerto Rico;
 Vega Baja del Segura, comarca de la provincia de Alicante (España);
 Vega Baja de Granada, antigua mancomunidad de municipios de la provincia de Granada (España), disuelta en 2017.